Бабетта:
 Бабетта (причёска) — причёска из длинных волос, при которой волосы укладываются в валик сзади и частично на макушке. 
 Бабетта (пасьянс) — карточный пасьянс.